Eagle Tavern steht für:

 Eagle Tavern (Eagle, Pennsylvania), historische Gaststätte

im NRHP gelistete Objekte:

 Eagle Tavern (Delaware), NRHP-Nr. 76002318
 Eagle Tavern (Georgia), NRHP-Nr. 70000215
 Eagle Tavern (North Carolina), NRHP-Nr. 73001349
 Eagle Tavern (New Hope, Pennsylvania), NRHP-Nr. 78002353